Cymakra gracilior är en snäckart som först beskrevs av Tryon 1884.  Cymakra gracilior ingår i släktet Cymakra och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
gracilior